Окисни́к () — атом, молекула чи іон, які в ході хімічної реакції здатні отримувати електрони від відновника. Спочатку (згідно з теорією горіння Лавуазьє), єдиним окисником вважався кисень. У 20—30 роки ХХ сторіччя з появою моделі електронної будови атома, були описані реакції, в яких окисником виступають сполуки, що не містять кисню.

У таблиці наведено деякі неорганічні окисники.

Див. також 

 Відновник
 Окисно-відновна реакція
 Окиснення
 Відновлення
 Редокс

Література 
 Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії // укладачі Й.Опейда, О.Швайка. — К.: Наукова думка. — 1997. 532 с.

Хімічні властивості

Теорія горіння